Горе́лкин — русская фамилия. Женская форма Горелкина.

Известные носители 
 Горелкин, Александр Григорьевич (1925—1999) — советский военачальник, командующий подразделениями ПВО.
 Горелкин, Алексей Викторович (род. 1983) — российский футболист.
 Горелкин, Антон Вадимович (род. 1982) — депутат Государственной Думы Российской Федерации.
 Горелкин, Виктор Викторович (1954—2004) — советский и российский тренер по горным лыжам.
 Горелкин, Владимир Николаевич (1940—2010) — д.ф.-м.н., проф. МФТИ.
 Горелкин, Гавриил Семёнович (1902—1963) — сотрудник органов внутренних дел и госбезопасности, полковник государственной безопасности.
 Горелкин, Николай Васильевич (1889—?) — советский дипломат.